Luther House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Luther House (Iowa), ID-Nr. 83004826
 Luther House (Massachusetts), ID-Nr. 90000073